Il doppio del torneo di tennis Hong Kong Open 1994, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Jim Grabb e Brett Steven che hanno battuto in finale Jonas Björkman e Patrick Rafter per walkover

Teste di serie 

 Byron Black /  Jonathan Stark (primo turno)
 David Adams /  Andrej Ol'chovskij (quarti di finale)

 Jonas Björkman /  Patrick Rafter (finale)
 Jeremy Bates /  Javier Frana (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Hong Kong Open 1994
ATP Tour 1994